Doue (gemeente), een gemeente in het Franse departement Seine-et-Marne
Doue (motorfiets), een Frans historisch motorfietsmerk